Дедино — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дедино — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Болгария 
 Дедино — село в Кырджалийской области.

Македония 
 Дедино  — село в общине Радовиш;

Россия 
 Дедино — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Дедино — деревня в Добручинской волости Гдовского района Псковской области.
 Дедино — деревня в Плесновской волости Гдовского района Псковской области.
 Дедино — деревня в Себежском районе Псковской области.
Дедино — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Озеро 
 Дедино — озеро в Себежском районе Псковской области России.